Jméno a příjmení Ivan Úlehla má více nositelů:

 Ivan Úlehla (fyzik)  (1921–1994) – český a československý fyzik
 Ivan Úlehla (psycholog) (* 1951) – český psycholog a psychoterapeut, poslanec FS za OF po sametové revoluci